Чайник:
 Чайник — посудина з ручкою та носиком, кришкою (хоча бувають і винятки), у якій заварюють чай (заварний чайник) або кип'ятять воду.
 Заварний чайник
 Електричний чайник

 Чайник (сленг) — людина без досвіду в певній галузі (про нерозумну, не вмілу людину).